Луис Франсиско Ромо Баррон (; ) — мексиканский футболист, защитник клуба «Монтеррей» и сборной Мексики. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Ромо — воспитанник клуба «Керетаро». 21 июля 2018 года в матче против «Атласа» он дебютировал в мексиканской Примере. 2 декабря в поединке против «Крус Асуль» Луис забил свой первый гол за «Керетаро». В начале 2020 года Ромо перешёл в «Крус Асуль». 18 января в матче против «Атлетико Сан-Луис» он дебютировал за новый клуб. 26 января в поединке против «Сантос Лагуна» Луис забил свой первый гол за «Крус Асуль». В 2021 году Ромо помог команде выиграть чемпионат.

Международная карьера 
20 ноября 2019 года в Лиге наций КОНКАКАФ против сборной Бермудских Островов Ромо дебютировал за сборную Мексики.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Мексики Ромо принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, ЮАР, Франции, Бразилии и дважды Японии. В поединках против корейцев и африканцев Луис забил по мячу.

Достижения 

Клубные

 «Крус Асуль»
 Победитель чемпионата Мексики — 2020/2021

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Монтеррей»